Municípios da Espanha
Pedernales (Biscaia) — do País Basco
Villagonzalo Pedernales — da província de Burgos

República Dominicana
Pedernales (província)
Pedernales (República Dominicana) — capital da província homónima

Venezuela
Pedernales (município da Venezuela) — do estado de Delta Amacuro
Pedernales (Venezuela) — capital do município homónimo

Desambiguações de topônimos